«ЯТЛ» (аббревиатура от «Я тебя люблю») — последний, 12-й сингл второго студийного альбома Vinyl #2, изданного 8 октября 2021 года. Песня российской поп-певицы Zivert, выпущена 14 февраля 2020 года на лейбле «Первое Музыкальное». Он был выпущен в день святого Валентина и посвящён всем влюблённым.

История 
За несколько дней до выпуска песни, в своей официальной группе Вконтакте Zivert опубликовала опрос, в котором спросила фанатов, чего они ждут больше: нового трека или клипа на сингл «Credo».

3 ноября 2020 года Zivert исполнила сингл во время музыкального шоу LAB с Антоном Беляевым в Яндекс.Эфире. Хиты «Неболей» и «ЯТЛ» в 2020 году не только «утвердили певицу в высшей песенной лиге России», но и сделали её самой востребованной в голосовом сервисе Яндекса «Спроси у Алисы».

Музыкальное видео 
Официальный релиз видеоклипа на трек состоялся 14 февраля, в день релиза сингла. Режиссёром видео стали Алан Бадоев и Ганна Богдан, проводившие съёмку видеоклипа полтора месяца в Лос-Анджелесе. В начале клипа, имитирующего плёночную съёмку, использован отрывок из интервью журналистки Юлии Меньшовой с актрисой Валентиной Титовой с трогательной историей о расставании, который и вдохновил на создание произведения, но позже эта вставка была удалена из клипа:

Видеоклип на трек «ЯТЛ», представляющий собой нарезку фрагментов видео из личного архива певицы, вышел не таким антуражным, как на трек «Credo», но очень милым.

Номинации

Чарты

Примечания 

Песни 2020 года
Песни Zivert
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Видеоклипы, снятые Аланом Бадоевым
Электропоп-синглы
Синглы лейбла «Первое музыкальное»